Csehország
 Vokov, település a Pelhřimovi járásban
 Vokov, Třebeň településrésze a Chebi járásban